Hurricane Smith (1941), een Amerikaanse westernfilm van Bernard Vorhaus, met Ray Middleton
 Hurricane Smith (1952), een Amerikaanse avonturenfilm van Jerry Hopper, met John Ireland
 Hurricane Smith (1992), een Australische actiefilm van Colin Budds, met Carl Weathers

 Norman Smith (producer), een Engelse geluidstechnicus en muziekproducent die met The Beatles en Pink Floyd werkte, en zelf enkele singles uitbracht onder het pseudoniem Hurricane Smith